Фридрих Вильгельм Константин Герман Тассило Гогенцоллерн-Гехинген (; 16 февраля 1801 — 3 сентября 1869) — последний владетельный князь Гогенцоллерн-Гехингенский (13 сентября 1838 — 7 декабря 1849).

Биография 
Константин был единственным ребёнком в семье Фридриха, князя Гогенцоллерн-Гехингена (1810—1838), и его жены принцессы Луизы Полины Марии Курляндской (1782—1845), дочери Петра фон Бирона, последнего герцога Курляндского.

Регентство и правление 
С начала 1834 года принц Константин был регентом при своём больном отце Фридрихе. После смерти отца в сентябре 1838 года Константин стал князем Гогенцоллерн-Гехингена.

В январе 1845 года после смерти своей матери Полины фон Бирон он унаследовал также титул герцога Саган.

Во время революции 1848—1849 годов князья Константин Гогенцоллерн-Гехинген и Карл Антон Гогенцоллерн-Зигмаринген согласились уступить свои княжества Прусскому королевству. 7 декабря 1849 года Константин Гогенцоллерн-Гехинген отказался от своих прав в качестве суверенного князя и главы правительства в пользу короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV (1840—1861) в обмен на пожизненную пенсию в размере 10 000 талеров. После отречения проживал в Львувеке-Слёнском.

На протяжении всей жизни князь фанатично увлекался музыкой, субсидировал в 1859 г. учредительный съезд Всегерманского общества музыкантов. Гектор Берлиоз посвятил ему увертюру «Римский карнавал» (1844).

Браки 
22 мая 1826 года князь Константин женился в Айхштетте на 18-летней принцессе Евгении де Богарне (1808—1847), дочери герцога Лейхтенбергского Евгения де Богарне и принцессы Августы Амалии Баварской. Их брак был бездетным.

В 1850 года князь Константин вторично женился морганатическим браком на Амалии Шенк фон Гейерн (1832—1897), дочери барона Карла Фридриха Шенка фон Гейерн. Король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV пожаловал Амалии титул графини фон Ротенбург. Дети от второго брака:

 Фридерика Вильгельмина Елизавета (13 февраля 1852 — 31 декабря 1914), графиня фон Ротенбург, 1-й муж с 1869 (развод в 1878) Артур Розен, 2-й муж с 1879 года Юлиуш фон Любтов (ум. 1905)
 Фридрих Вильгельм Карл (19 февраля 1856 — 23 августа 1912), граф фон Ротенбург, 1-я жена с 1877 года (развод в 1884) Доротея Ширмер (1852—1898), 2-я жена с 1885 года (развод в 1892) Эльфрида фон Кране (1861—1943), 3-я жена с 1892 года Катарина Биллиг (1869—1934)
 Вильгельм (16 ноября 1861 — 27 февраля 1926), граф фон Ротенбург, жена с 1894 года на графине Фреде Марии цу Дона-Шлодин (1873—1959), дочери Адольфа цу Дона-Шлоден.

Также он имел внебрачную дочь от Софии Шерер:

 Людовика София (24 августа 1824 — 12 мая 1884), муж с 1842 года Рудольф Гфрёрер фон Эренбург (1820—1899)

Смерть и конец династии 
68-летний князь Константин Гогенцоллерн-Гехинген скончался 3 сентября 1869 года в своём имении в Силезии. Его дети от морганатического брака не имели права на наследование титула. С его смертью пресеклась мужская линия рода Гогенцоллерн-Гехинген.

Награды 
 Кавалер Большого креста Ордена Церингенского льва (1821)
 Кавалер Большого креста Ордена Верности (Баден) (1823)
 Кавалер Большого креста Ордена Вюртембергской короны (1830)
 Кавалер Большого креста Ордена Фридриха (1846)

Примечания

Литература 
 Anton-Heinrich Buckenmaier, Michael Hakenmüller: Friedrich-Wilhelm Constantin. Der letzte Fürst. Glückler, Hechingen 2005
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern, in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen, F. Fleischer, 1843, s. 257
 Mariusz Olczak: «Lwówek Śląski i okolice, przewodnik historyczny» Oppidium, Warszawa 2000 s. 11

Князья Гогенцоллерн-Гехингена
Герцоги Саган